Илия Бръчков може да се отнася за:

 Илия Георгиев Бръчков (1915 - 1996), български актьор;
 Илия Ласин Бръчков (р. 1971), български актьор;